Tarquinia – comune italiano della provincia di Viterbo in Lazio
 Tarquinia – film del 1932 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
 Tarquinia – pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Orchidaceae
Tarquinia – moglie di Servio Tullio

Vini
 Tarquinia bianco amabile
 Tarquinia bianco frizzante
 Tarquinia bianco secco
 Tarquinia rosato
 Tarquinia rosso amabile
 Tarquinia rosso novello
 Tarquinia rosso secco

Altri progetti